Суперкубок Туреччини з футболу 1981 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 червня 1981 року між чемпіоном Туреччини «Трабзонспором» та володарем кубка Туреччини «Анкарагюджю».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1981
Туреччина
1981 у турецькому спорті